Два гонконгских доллара ($2) — разменная единица гонконгского доллара, третья по величине и равная двум сотням центов. Только монеты в 2 доллара и 20 центов имеют волнистый гурт.

История выпуска 

Впервые монета была отчеканена в 1975 году.

До 1993 года на аверсе монеты было изображение Королевы Елизаветы II.

См. также 
 Гонконгский доллар

Примечания 

 Ma Tak Wo 2004, Illustrated Catalogue of Hong Kong Currency, Ma Tak Wo Numismatic Co., LTD Kowloon Hong Kong. ISBN 962-85939-3-5

Ссылки 

Монеты Гонконга
Номиналы в гонконгских долларах